Джиммі Коннорс був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг запеклий суперник Джон Макінрой, і це був останній матч на турнірах Великого шолома між цими двома гравцями.

Макенрой зрештою виграв свій четвертий підряд титул чемпіона США, здолавши у фіналі Івана Лендла, для якого це був третій підряд фінал.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1984 US Open Men's Singles draw 
 1984 US Open on ITFtennis.com 

1984 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу